Sharpe může být:

příjmení
 David Sharpe (* 1967) – britský atlet
 Richard Bowdler Sharpe (1847–1909) – anglický zoolog a ornitolog
 Tom Sharpe (1928–2013) – britský spisovatel
 Tom Sharpe (americký hudebník) (* 19??) – americký hudebník, skladatel a studiový hudebník
 William Forsyth Sharpe (* 1934) – americký ekonom

jiný význam
 Edward Sharpe and the Magnetic Zeros – americká indie folková skupina

Podobné příjmení 
 Sharp